Mistrzostwa Ameryki Środkowej i Karaibów w lekkoatletyce - zawody lekkoatletyczne organizowane w cyklu 2 letnim począwszy od roku 1967. Ostatnia edycja imprezy odbyła się w roku 2009. W roku 1975 mistrzostwa w nie zostały dokończone w związku z ulewnymi deszczami. W latach 1991 i 1999 w imprezie nie uczestniczyli reprezentanci Kuby. Nad organizacją zawodów czuwa organizacja North America, Central America and Caribbean Athletic Association.

Edycje

Przypisy

Bibliografia 
 Central American and Caribbean Championships (Men) 
 Central American and Caribbean Championships (Women)

Linki zewnętrzne 
 CACAC Athletics 

!